Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1984/85 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der Bundesliga an und belegte am Saisonende den 16. Platz. Nach der verlorenen Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken musste die Arminia absteigen. Im DFB-Pokal 1984/85 scheiterte die Arminia in der ersten Runde.

Personalien

Kader

Transfers zur Saison 1984/85

Funktionäre und Trainer Saison 1984/85

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

Relegation

DFB-Pokal

Statistiken

Spielerstatistiken

Zuschauer 
Arminia Bielefeld begrüßte zu seinen 17 Heimspielen insgesamt 213.350 Zuschauer, was einem Schnitt von 12.550 entspricht. Den Zuschauerrekord gab mit 28.000 gegen den FC Bayern München, während nur 8000 Zuschauer das Spiel gegen den VfL Bochum sehen wollten. Das Rückspiel der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken sahen 35.000 Zuschauer.

Varia 
Siegfried Reich stellte in dieser Saison mehrere Vereinsrekord auf. Seine 18 Saisontore sind unübertroffen. Am 4. Mai 1985 erzielte er beim 4:1-Sieg über den Karlsruher SC alle vier Tore seiner Mannschaft, was nach ihm niemanden mehr gelungen war. Darüber hinaus war er der erste Armine, der in einer Saison zweimal jeweils drei Tore pro Spiel erzielte. 

Beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt am 16. März 1985 verwandelte Torhüter Wolfgang Kneib einen Elfmeter.

Die Zuschauer der ARD-Sportschau wählten Dirk Hupes Treffer zum 1:1-Endstand im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern am 10. Mai 1985 zum Tor des Monats. Es war das vierte Tor des Monats eines Spielers von Arminia Bielefeld.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 1984/85 bei Kicker.de
 Arminia Bielefeld 1984/85 bei Transfermarkt.de
 Arminia Bielefeld 1984/85 bei blaue-daten.de

Bielefeld, Arminia
1984 85